Evergreen Terrace, amerikai metalcore együttes
Evergreen Terrace amerikai település Washington államban